Sickel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Sickel (1958–2022), deutscher Autor und Unternehmensberater
 Christoph Conrad Sickel (1697–1748), deutscher Mediziner
 Johann Conrad Sickel (1769–1837), sächsischer Jurist und Bürgermeister der Stadt Leipzig
 Konrad Sickel (1802–1881), deutscher Jurist und Politiker
 Theodor von Sickel (1826–1908), deutsch-österreichischer Historiker und Diplomatiker

Siehe auch: Sichel